Macrocamera är ett släkte av mossdjur. Macrocamera ingår i familjen Eminooeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Macrocamera